Round Robin bezeichnet ursprünglich
 eine Bitt- oder Beschwerdeschrift, auch Petition, von Gruppen mit einer speziellen Unterschriftsform, siehe Runder Robin
und weiterhin:

 Round Robin (Informatik), ein Verfahren, das konkurrierenden Prozessen begrenzte Ressourcen zuordnet,
 Round Robin (Hobby), die Zusammenarbeit mehrerer Menschen an einem gemeinsamen Endprodukt,
 in der Informatik ein einfaches Verfahren zur Lastverteilung per DNS,
 eine Turnierform, siehe Jeder-gegen-jeden-Turnier,
 in der Qualitätssicherung einen Ringversuch.

 Round Robin (eigentlich Robin Lloyd), ein Sänger aus Los Angeles